Gorgorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Gorgorhynchus ingår i familjen Rhadinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Gorgorhynchus